Зюбровський Андрій Володимирович (нар. 1951) — український фотохудожник.